Рохау () — немецкие фамилия и топоним.

 Рохау — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Рохау, Людвиг Август фон (1810—1873) — немецкий историк, общественный деятель.